SSI är en förkortning med flera olika betydelser:

Organisationer:
 det nedlagda statliga verket Statens strålskyddsinstitut i Sverige (efter 2008 en del av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM)
 en avdelning inom den svenska militära underrättelsetjänsten, se Kontoret för Särskild Inhämtning.
 en förkortning för konflikt- och datorspelsföretaget Strategic Simulations, Inc..
 den svenska israelvänliga ideella föreningen Samfundet Sverige-Israel.
 Svenska Sällskapet för Interlingua, ett språk för internationell kommunikation
 Statens Serum Institut i Danmark

Begrepp:
 en datorterm särskilt inom webbprogrammering, se Server Side Includes.
 en datorterm, Server System Infrastructure. SSI Forum verkar för serverstandardisering.